De lokale naam voor Groot-Polen, een woiwodschap van Polen
Wielkopolski (paard), een warmbloedpaard uit Groot-Polen